Pierres kan syfta på:
 Pierres, Calvados
 Pierres, Eure-et-Loir